La Marque du destin, paru le , est le dixième tome de la série Les Légendaires, créée par Patrick Sobral. C'est le deuxième volume du Cycle d'Anathos paru le .

Ce tome est important dans la saga, car un des personnages principaux y meurt.

Résumé 
Le dieu du mal Anathos apparait devant les Légendaires, en bateau, afin de commencer sa réincarnation dans le corps de Shimy. Danaël demande alors un sursis de vingt-quatre heures à Anathos. En échange il lui promet le plus beau des combats, opposant les Légendaires au dieu maléfique. Ce dernier accepte la proposition de Danaël.

Les Légendaires furent déposés sur l'île d'Erghyr avec des vivres. Pendant un moment, Razzia a plusieurs flashback, et se rappelle surtout du moment de l'attaque de sa cité où il croit sa sœur Sheyla morte.

Peu de temps avant l'attaque, plusieurs couples, chez les héros, se forment.

Avant l'ultime combat, Danaël avait confié à chaque Légendaire une mission qui dépendait de la réussite du combat : guidés par Jadina, qui connaissait le chemin, Shimy, Ténébris et Razzia devaient se cacher dans une caverne, après quoi Jadina prendrait part au combat. Shimy y resterait cachée durant tout l'affrontement, protégée à tout moment par Ténébris et Razzia. Gryf et Danaël affronteraient directement Anathos. Cependant, si Anathos sortait victorieux du combat l'opposant à Jadina, Gryf et Danaël, Ténébris et Razzia auraient alors pour mission de tuer Shimy, et ainsi éviter la réincarnation d'Anathos.

Lorsque le moment décisif arrive, tous se préparent. Et Gryf et Danaël affrontent alors vaillamment le dieu maudit.

Shimy avait entendu que Danaël avait ordonné à Razzia et Ténébris de la tuer. L'elfe le fait apprendre à Razzia et Ténébris, qui le confirment envers Jadina, mais Ténébris remarque une chose : sachant qu'Anathos partage toutes les perceptions de Shimy, pourquoi l'a-t-il laissée s'enfuir ? De fait, la seule chose dont il a besoin pour investir un corps est qu'il porte sa marque. Shimy a été marquée lors de la cérémonie qui a fait d'elle une elfe élémentaire, mais sa clé elfique aussi.

La clé-même que Danaël porte sur lui.

Shimy, Jadina, Razzia et Ténébris courent alors avertir Danaël de cette menace imprévue, mais trop tard. Lorsqu'ils arrivent, Anathos vient juste de prendre possession de son corps et blesse gravement Jadina. Après cela, Anathos n'a aucune difficulté à terrasser les autres Légendaires, sa puissance d'antan retrouvée. Seule Ténébris est encore debout, quand Élysio et Darkhell, renforcés par des nouveaux pouvoirs qu'ils doivent au Gardien, interviennent et engagent le combat contre Anathos. En se fusionnant, ils deviennent un Super Sorcier, dévoilant ainsi leur pleine puissance. Une lutte terrifiante s'engage. Pendant ce temps, Ténébris et les Légendaires passent par un portail magique, ouvert par son père et Élysio, qui doit les téléporter en lieu sûr. Bien que la force des deux guerriers soit égale, Anathos finit par se débarrasser d'Élysio et de Darkhell, en attaquant lâchement par derrière. Après quoi, il détruit le Gardien et créer des clones maléfiques des Légendaires à partir de leur restes (bras, sang, armes, etc), pour qu'ils éliminent ces derniers lors d'un prochain affrontement. Il les nomment les Infernaux.

Les Légendaires sont désormais le seul espoir d'Alysia quand Anathos, à bord de son puissant Castlewar, vaisseau terrestre géant, et commence de détruire le monde.

Publications 
 Delcourt, 
 Delcourt,

Liens externes 
 Fiche du livre aux éditions Delcourt.

Album de bande dessinée sorti en 2009
Album des Légendaires